Хелль  () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хелль, Хайко (род. 1980) — немецкий пловец.
 Хелль, Штефан (род. 1962) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по химии 2014.
 Хелль, Эрнст (1887—1973) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн.

Другое 
Хелль — традиционное немецкое светлое пиво, производимое главным образом в Южной Германии, особенно в Мюнхене.

См. также